Le tableau ci-dessous dresse la liste des présidents de la république unie de Tanzanie depuis l'union de Zanzibar et du Tanganyika en 1964. 

Jusqu'alors président du second, Julius Nyerere devint automatiquement président de Tanzanie, tandis que le président de Zanzibar Abeid Karume devint vice président.

Liste

Voir aussi

Notes

Liens externes 
 

Tanzanie
Presidents